— село в Японии, находящееся в округе Хатидзё префектуры Токио.

Географическое положение 
Село расположено на острове Аогасима в префектуре Токио региона Канто. Поселение находится в образовавшейся кальдере вулкана Аогасима.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Machilus thunbergii, цветком — Lilium auratum, птицей — чёрный голубь.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сёла префектуры Токио